Södra Vadsbo kan avse
 Södra Vadsbo domsaga – en domsaga i Skaraborgs län
Södra Vadsbo kontrakt – ett kontrakt i Skara stift